Kozma utcai izraelita temető, régies nevén Rákoskeresztúri zsidó temető, temető Budapest X. kerületében
 Rákoskeresztúri izraelita temető, temető Budapest XVII. kerületében